Выборы депутатов Верховного Совета Республики Хакасия седьмого созыва состоялись в Республике Хакасия 9 сентября 2018 года в единый день голосования.

Социология

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Выборы депутатов Верховного Совета Республики Хакасия седьмого созыва. ГАС «Выборы».
 Белоконев С. Ю. и др. Динамика общественно-политических настроений и анализ результатов выборов в Республике Хакасия в 2018 году 

Хакасия
Выборы в Хакасии
Хакасия